Ел Реилете има више значења:

 Ел Реилете (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Реилете (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику